

Codici 
 sru – codice ISO 639-3 della lingua suruí

Organizzazioni 
 Salve Regina University  – università privata a Newport, Rhode Island
 Scottish Rugby Union  – organizzazione che governa il rugby a 15 in Scozia
 Strategic Response Unit  –  o unità di risposta speciale, unità di polizia con il compito di particolari cariche